Baca est n nom commun et un nom propre.

Patronyme 

 John Baca (1949-), soldat américain de la guerre du Viêt Nam ;
 Maxime Baca (1983-), footballeur français ;

Toponyme 

 le comté de Baca, au Colorado ;
 Baca, un municipio de l'État de Yucatán au Mexique ;

Autres 
 Baca, langue bantoïde méridionale parlée au Cameroun.

Voir aussi 
 De Baca